Langøya bedeutet allgemein:
 norwegisch für „lange Insel“

Langøya ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Langøya, Insel in den Kommunen Hadsel, Bø, Øksnes und Sortland in der norwegischen Provinz (Fylke) Nordland
 Langøya (Bamble), Insel in der Kommune Bamble in der norwegischen Provinz (Fylke) Vestfold og Telemark
 Langøya (Åfjord), Insel in der Kommune Åfjord in der norwegischen Provinz (Fylke) Trøndelag
 Langøya (Ålesund), Insel in der Kommune Ålesund in der norwegischen Provinz (Fylke) Møre og Romsdal
 Langøya (Averøy), Insel in der Kommune Averøy in der norwegischen Provinz (Fylke) Møre og Romsdal
 Langøya (Bjørnafjorden), Insel in der Kommune Bjørnafjorden in der norwegischen Provinz (Fylke) Vestland
 Langøya (Bømlo), Insel in der Kommune Bømlo in der norwegischen Provinz (Fylke) Vestland
 Langøya (Brønnøy), Insel in der Kommune Brønnøy in der norwegischen Provinz (Fylke) Nordland
 Langøya (Drammen), Insel in der Kommune Drammen in der norwegischen Provinz (Fylke) Viken
 Langøya (Fitjar), Insel in der Kommune Fitjar in der norwegischen Provinz (Fylke) Vestland
 Langøya (Holmestrand), Insel in der Kommune Holmestrand in der norwegischen Provinz (Fylke) Viken
 Langøya (Nærøysund), Insel in der Kommune Nærøysund in der norwegischen Provinz (Fylke) Trøndelag
 Langøya (Øksnes), Insel in der Kommune Øksnes in der norwegischen Provinz (Fylke) Nordland
 Langøya (Sandefjord), Insel in der Kommune Sandefjord in der norwegischen Provinz (Fylke) Vestfold og Telemark
 Langøya (Tysvær), Insel in der Kommune Tysvær in der norwegischen Provinz (Fylke) Rogaland

Siehe auch:
 Long Island